Questa è la discografia del gruppo power metal tedesco Blind Guardian.

Discografia

Album in studio

Album dal vivo

Raccolte

Singoli

Demo

Tributi

Altro

Videografia

DVDs

Video Musicali

Note

Collegamenti esterni 
 

Blind Guardian